Jörg Etz (1953-), un joueur allemand de hockey sur glace.

ETZ est un code qui peut désigner :
 aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, un aéroport français, selon le code AITA.

Code IATA des aéroports